Die Sportwagen-Weltmeisterschaft 1980 war die 28. Auflage der FIA-Sportwagen-Weltmeisterschaft, die 1953 zum ersten Mal ausgeschrieben wurde.

Meisterschaft 
Die Rennserie umfasste 11 Wertungsläufe. Sie begann mit dem 24-Stunden-Rennen von Daytona am 2. Februar und endete mit dem 6-Stunden-Rennen in Dijon-Prenois am 28. September 1980. Die Sportwagen-Weltmeisterschaft (später Endurance-Weltmeisterschaft kurz WEC) wurde 1980 auch Weltmeisterschaft der Marken genannt. Zugelassen waren Fahrzeuge der Gruppen 1 bis 5, unterteilt in die Divisionen bis 2000 cm³ und über 2000 cm³. Die Renndauer war von sechs bis zwölf Stunden festgelegt (außer den 24-Stunden von Le Mans und Daytona Beach). Eine Fahrer-Weltmeisterschaft wurde nicht ausgetragen.

In der Addition der beiden Klassenwertungen wurde Lancia Marken-Weltmeister.

Rennkalender

Marken-Weltmeisterschaft für Konstrukteure

Endwertung über 2-Liter-Hubraum

Endwertung unter 2-Liter-Hubraum

World-Challenge der Langstreckenfahrer 

Die Tabelle beinhaltet die elf Rennen der Fahrer-Meisterschaft, wie im Rennkalender vermerkt.

Gesamtwertung

Literatur 
 Alain Bienvenu: Endurance. 50 ans d’histoire. Band 2: 1964-1981. Éditions ETAI, Boulogne-Billancourt 2004, ISBN 2-7268-9327-9.
 Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
 Autodrom. Motorsportdokumentation. Bd. 13, 1981, .

Weblinks 

 Ergebnisse bei WSRP

Motorsportsaison 1980
1980